Guatemala
Escuintla (departamento)
Escuintla (Guatemala) — capital do departamento homónimo

México
Escuintla (município do México)

Desambiguações de topônimos